Die Badminton-Weltmeisterschaft 2011 fand vom 8. bis 14. August 2011 in London, England, statt. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel.

Setzliste 
  Wang Xiaoli / Yu Yang (Weltmeister)
  Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin (2. Runde)
  Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna (Halbfinale)
  Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa (Viertelfinale)
  Tian Qing / Zhao Yunlei (Vizeweltmeister)
  Ha Jung-eun / Kim Min-Jung (2. Runde)
  Shizuka Matsuo / Mami Naito (Viertelfinale)
  Meiliana Jauhari / Greysia Polii (Viertelfinale)
  Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul (Achtelfinale)
  Valeria Sorokina / Nina Vislova (Achtelfinale)
  Poon Lok Yan / Tse Ying Suet (Achtelfinale)
  Vita Marissa / Nadya Melati (Viertelfinale)
  Lotte Jonathans / Paulien van Dooremalen (2. Runde)
  Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl (Achtelfinale)
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (Achtelfinale)
  Shinta Mulia Sari / Yao Lei (Achtelfinale)

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2011 Damendoppel
Weltmeisterschaft 2011
Weltmeisterschaft 2011/Damendoppel
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Weltmeisterschaft 2011
Wembley Arena